Nemška Formula 3 je dirkaško prvenstvo formul v Nemčiji, ki poteka od leta 1975.

Prvaki

Po letih

Po državah

Po moštvih

Formula 3
Športne prireditve v Nemčiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1975